Фридрих Медикус:
 Медикус, Фридрих Казимир (1736—1808) — немецкий ботаник и врач, директор ботанического сада в Мангейме.
 Медикус, Фридрих Карл (1813—1893) — немецкий помолог.